Renneville (Ardennes)
 Renneville (Eure)
 Renneville (Haute-Garonne)